RT (televisiezender), voorheen Russia Today, een wereldwijd meertalig televisienetwerk uit Rusland
 Radiotelefonie, het overzenden van spraak via radiogolven in tweewegverkeer
 Radiotherapie, een medische behandeling tegen kanker
 Raytracing, een methode waarmee een scène omgezet kan worden in een tweedimensionaal beeld
 Reactietijd, de snelheid van interne verwerkingsprocessen tijdens het uitvoeren van een cognitieve taak
 Realtime, een taak waarvan de gecombineerde reactie- en uitvoertijd korter is dan de maximale toegestane tijd in een door software gecontroleerd systeem
 Register treasurer, iemand die de opleiding tot register treasurer heeft volbracht en als zodanig in het register ingeschreven is 
 Remedial teacher, een hulpverlener voor leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen
 Retweet, het herverzenden van een eerder verzonden bericht (tweet) op Twitter
 Reverse-transcriptase, een enzym dat RNA in DNA kan omzetten
 Rotten Tomatoes, een commerciële Engelstalige website met informatie over en recensies van films
 Sacramento Regional Transit District, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf
 Windows RT, een versie van Windows 8 op ARM-apparaten

Zie ook 
 RTL (doorverwijspagina)